chromo betekent letterlijk kleur en wordt in verschillende betekenissen gebruikt:

 afkorting voor chromolithografie, oude kleurendruktechniek
 afkorting voor diverse laboratoriumtechnieken
 in te kleven plaatje in een plaatjesalbum